Moricz oder Móricz ist der Familienname folgender Personen:

 Laura Moise-Moricz (* 1976), rumänische Judoka
 Zsigmond Móricz (1879–1942), ungarischer Schriftsteller